Chiesa di Sant'Apollinare Vescovo e Martire – a Casteldaldo, frazione di Carpineti
 Chiesa di Sant'Apollinare Vescovo e Martire – a Tresigallo, frazione di Tresignana
 Chiesa di Sant'Apollinare Vescovo e Martire – a Torriano, frazione di Certosa di Pavia

Pagine correlate 
 Basilica di Sant'Apollinare
 Chiesa di Sant'Apollinare